La France interdite, film documentaire érotique français sorti en 1984 ;
 La France interdite, livre du journaliste Laurent Obertone, paru en 2018.